Magenta Skycode — финская англоязычная инди-рок-группа из Турку. Состояла из пяти (ранее семи) участников. Лидер группы Йори Сьёроос также известен как бывший ударник фюнерал-дум-группы Thergothon, как Fu-Tourist и как продюсер группы PMMP.

Название группы взято из названия первого альбома группы This Empty Flow, образованной бывшими участниками Thergothon сразу после его распада.

Группа распалась в 2014 году.

Состав

Текущий состав 
 Йори Сьёроос
 Хенри Ояла
 Калле Тайвайнен
 Томи Мякиля
 Нико Кивикангас

Бывшие участники 
 Кеннет Гранхольм
 Никлас Бьёрклунд

Дискография 
 Compassion (EP, 2005)
 IIIII (альбом, 2006)
 We’re Going to Climb (7", 2009)
 Relief (альбом, 2010)
 The Simple Pleasures (сингл, 2010)
 We Will Be Warm (12" EP, 2013)

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Тексты песен группы Magenta Skycode
 Страница группы Magenta Skycode на MySpace.com
 Видео на Youtube

Музыкальные коллективы по алфавиту
Рок-группы Финляндии
Инди-рок-группы
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2005 году